(né en ) est un paléontologue suédois spécialisé dans l'évolution des mammifères carnivores.